Sonate pour violoncelle et piano désigne notamment :

 Sonate pour violoncelle et piano de Charles-Valentin Alkan
 Sonate pour violoncelle et piano de Samuel Barber
 Sonate pour violoncelle et piano  de Ludwig van Beethoven
 Sonate pour violoncelle et piano  de Ludwig van Beethoven
 Sonate pour violoncelle et piano  de Ludwig van Beethoven
 Sonate pour violoncelle et piano  de Ludwig van Beethoven
 Sonate pour violoncelle et piano  de Ludwig van Beethoven
 Sonate pour violoncelle et piano de Mel Bonis
 Sonate pour violoncelle et piano d'Alexandre Borodine
 Sonate pour violoncelle et piano  de Johannes Brahms
 Sonate pour violoncelle et piano  de Johannes Brahms
 Sonate pour violoncelle et piano de Benjamin Britten
 Sonate pour violoncelle et piano d’Elliott Carter
 Sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin
 Sonate pour violoncelle et piano de Dimitri Chostakovitch
 Sonate pour violoncelle et piano de Jean Cras 
 Sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy
 Sonate pour violoncelle et piano de Maurice Emmanuel
 Sonates pour violoncelle et piano de Georges Enesco
 Sonate pour violoncelle et piano de Louise Farrenc
 Sonate pour violoncelle et piano  de Gabriel Fauré
 Sonate pour violoncelle et piano  de Gabriel Fauré
 Sonate pour violoncelle et piano de Wolfgang Fortner
 Sonate pour violoncelle et piano d'Edvard Grieg
 Sonate pour violoncelle et piano d'Arthur Honegger
 Sonate pour violoncelle et piano de Vincent d’Indy
 Sonate pour violoncelle et piano de Leoš Janáček
 Sonate pour violoncelle et piano de Zoltán Kodály
 Sonate pour violoncelle et piano de Charles Koechlin
 Sonate pour violoncelle et piano de Paul Ladmirault
 Sonate pour violoncelle et piano de Guillaume Lekeu
 Sonate pour violoncelle et piano d'Albéric Magnard
 Sonate pour violoncelle et piano  de Bohuslav Martinů
 Sonate pour violoncelle et piano  de Bohuslav Martinů
 Sonate pour violoncelle et piano  de Bohuslav Martinů
 Sonate pour violoncelle et piano  de Felix Mendelssohn
 Sonate pour violoncelle et piano  de Felix Mendelssohn
 Sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc
 Sonate pour violoncelle et piano de Sergueï Prokofiev
 Sonate pour violoncelle et piano de Sergueï Rachmaninov
 Sonates pour violoncelle et piano d'Anton Rubinstein
 Sonate pour violoncelle et piano  op.32 de Camille Saint-Saëns
 Sonate pour violoncelle et piano  op.123 de Camille Saint-Saëns
 Sonate pour violoncelle et piano de Richard Strauss
 Sonate pour violoncelle et piano de Louis Vierne
 Sonate pour violoncelle et piano d'Ernst von Dohnányi
 Sonate pour violoncelle et piano d'Alexander von Zemlinsky

Voir aussi